Август Вільгельм Юліюс Ріц (; 28 грудня 1812, Берлін, Німеччина — 12 вересня 1877, Дрезден, Німеччина) — німецький диригент, композитор і музичний педагог. Син альтиста Йоганна Фрідріха Ріца (1767–1828), молодший брат скрипаля Едуарда Ріца.

Життєпис 
Август Вільгельм Юліюс Ріц брав перші уроки музики у свого старшого брата, потім навчався грі на віолончелі у Бернгарда Ромберга, вивчав композицію під керівництвом Карла Фрідріха Цельтера.

Завдяки дружбі свого старшого брата з Феліксом Мендельсоном був підтриманий останнім після передчасної смерті Едуарда Ріца і в 1834 став помічником Мендельсона на посаді капельмейстера Дюссельдорфської опери, роком пізніше змінив Мендельсона на цій посаді, а в 1836 став генеральним музичним директором.

У дюссельдорфський період Ріц склав симфонію соль-мінор, численні твори для театральної музики, кілька увертюр, одна з яких, «Геро», в 1841 була виконана Оркестром Ґевандгауза під керуванням Мендельсона.

У 1847 Ріц перебрався до Лейпцига, де керував співочої академією, оркестром оперного театру, а з 1848 — Оркестром Ґевандгауза . Одночасно Ріц викладав в Лейпцизькій консерваторії, де серед його учнів були, зокрема, Вольдемар Барґіль, Ернст Рудорф, Фрідріх Геґар, Саломон Ядассон. У 1859 Лейпцизький університет удостоїв його докторського ступеня honoris causa. Роком пізніше Ріц був призначений придворним капельмейстером при саксонському королівському дворі в Дрездені, а в 1874 — генеральним музичним директором королівства.

Ріц також підготував до видання перший том зібрання творів Ґеорґа Фрідріха Ґенделя, яке потім було продовжене Фрідріхом Гризандером.

Посилання 
 Ріц // Музичний словник: в 3 т. / уклад. Х. Ріман; під ред. Ю. Д. Енґеля. — Лейпциг: вид. Б. П. Юрґенсона, 1904. — Т. 3. — С. 1123—1124.
 Ріц, Юліюс: ноти творів на International Music Score Library Project

Примітки 

Поховані в Дрездені
Академічні музиканти Німеччини
Нагороджені орденом Альберта (Саксонія)
Німецькі музичні педагоги
Педагоги за алфавітом
Диригенти XIX століття
Німецькі диригенти
Музиканти за алфавітом
Композитори XIX століття
Німецькі композитори